Eudipnus är ett släkte av skalbaggar. Eudipnus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Eudipnus